Педроса-де-ла-Вега () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Вальдавия. Занимает площадь 21,06 км². Население — 342 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Паленсии